Miejscowości w Irlandii:
 Dublin (irl. Baile Átha Cliath, ang. Dublin) – stolica i największe miasto Irlandii
Hrabstwa w Irlandii:
 Dublin – hrabstwo na wschodnim wybrzeżu Irlandii w prowincji Leinster

Miejscowość na Białorusi:
 Dublin – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie brahińskim, w sielsowiecie czemeryskim

Miejscowość w Australii:
 Dublin – miasto w stanie Australia Południowa

Miejscowości w USA:
 Dublin – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Dublin – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Laurens
 Dublin – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Dublin – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Bladen
 Dublin – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Dublin – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Dublin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Dublin – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Erath
 Dublin – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Pulaski
Gminy w USA:
 Dublin (ang. Dublin Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Dublin (ang. Dublin Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Dublin (ang. Dublin Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Dublin (ang. Dublin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Dublin (ang. Dublin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fulton
 Dublin (ang. Dublin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon